2 miejscowości w Polsce: 
 Radomicko – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Radomicko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno